Prospect Park (Brooklyn), een park in de stad New York
 Prospect Park (metrostation) bij dit park
 Prospect Park (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Prospect Park (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Prospect Park (bedrijf), een Amerikaans media-productiebedrijf